Der französische Begriff Verveine wird für mehrere Pflanzen aus der Familie der Eisenkrautgewächse verwendet, darunter:

 Verbenen (Verbena), darunter das Echte Eisenkraut (Verbena officinalis, fr. verveine officinale), eine traditionelle Heilpflanze

 Zitronensträucher (Aloysia), darunter der Zitronenstrauch (Aloysia citrodora, fr. verveine odorante), eine Gewürzpflanze